

Фредеріксбург — місто, штат Айова
 Фредеріксбург — місто, штат Техас
 Фредеріксбург — місто, штат Вірджинія
 Фредеріксбург — селище, штат Огайо
 Фредеріксбург — переписна місцевість, штат Індіана
 Фредеріксбург — переписна місцевість в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Фредеріксбург — переписна місцевість в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія